MV steht für:
 Berlin-Märkisches Viertel, Großwohnsiedlung im Bezirk Reinickendorf, Berlin
 Malediven, gemäß ISO 3166
 Mannheimer Verkehr
 Mecklenburg-Vorpommern, deutsches Bundesland gemäß ISO 3166-2:DE
 Megavolt, siehe Volt #Megavolt
 Mietvertrag im Mietrecht
 Militärversicherung (Schweiz)
 Minutenvolumen, siehe etwa Beatmung#Atemminutenvolumen und vgl. Herzzeitvolumen
 Misericordiae vultus, die päpstliche Verkündigungsbulle zum außerordentlichen Jubiläum der Barmherzigkeit
 Mitarbeitervertretung
 Mitgliederversammlung in Vereinen
 Mitralklappe (englisch mitral valve), die Segelklappe des linken Herzens
 Mitteilungsverordnung, Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden und Rundfunkanstalten
 motor vessel häufig als Namenszusatz bzw. Präfix in Schiffsnamen von Motorschiffen
 Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden, eine Freikirche pfingstlicher Prägung
 Multimodaler Verkehr
 Münsterländische Volkszeitung
 Musikverein, ein Verein zur ehrenamtlichen Musikpflege
 MV Comix (ursprünglich Mickyvision), eine Comicreihe des Ehapa-Verlags
 römische Zahlzeichen für 1005

MV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Manchester
 Niederlande: Motorräder
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

mv steht für:
 mv (Unix), das Unix-Kommando mv zum Verschieben von Dateien und Verzeichnissen

.mv steht für:
 .mv, länderspezifische Top-Level-Domain der Malediven

mV steht für:
 Millivolt, siehe Volt #Millivolt

Siehe auch:

Abkürzung